Су́хова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Сухова, Анастасия Алексеевна (1916—1990) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда.
 Сухова, Вера Викторовна (род. 1963) — российская легкоатлетка.
 Сухова, Мария Ивановна (1905—1944) — советский оператор документального кино.
 Сухова, Надежда Ивановна (род. 1977) — российский учёный-правовед, кандидат юридических наук, доцент, специалист по теории государства и права, Уполномоченный по правам человека в Саратовской области.
 Сухова, Наталия Юрьевна (род. 1964) — российский историк.
 Сухова, Ольга Аскольдовна (род. 1952) — историк искусства, филолог, заслуженный работник культуры России.